Тассай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тассай — село в Абайском сельском округе Хромтауского района Актюбинской области
 Тассай (до 1999 г. — Троицкое) — аул в Тассайском сельском округе Хромтауского района Актюбинской области
 Тассай (до 1994 г. — Большевик) — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области
 Тассай (до 2000 г. — Лапшино) — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области